Rinner ist der Familienname folgender Personen:

 Adi Rinner (* 1938), österreichischer Komponist und Dirigent
 Benjamin Rinner (* 1976), deutscher Fotograf und Künstler
 Bernhard Rinner (* 1970), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Claudine Rinner (* 1965), französische Amateurastronomin
 Daniel Rinner (* 1990), liechtensteinischer Radrennfahrer

 Ernst Christian Rinner (* 1961), österreichischer Komponist und Musikpädagoge
 Felix Rinner (1911–1976), österreichischer Sprinter 
 Franz Rinner (* ??) heute vergessener Maler aus München, der 1900 das Goliathfresco am Goliathhaus in Regensburg schuf
 Franz M. Rinner (1956–2003), österreichischer Autor
 Hans Rinner (1963–2018), österreichischer Unternehmer
 Karl Rinner (1912–1991), österreichischer Geodät und Hochschullehrer
 Lukas Valenta Rinner (* 1985), österreichischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Sylvia Rinner (* 1962), österreichische Politikerin (SPÖ)

Sonstiges:
 Rinner Trough, Tiefseegraben im Weddell-Meer, Antarktis